Clontarf ist der Name folgender Orte:

 Clontarf (Dublin), Stadtviertel von Dublin, Republik Irland
 Clontarf (Moreton Bay), ein Stadtteil in der Moreton Bay Region, Queensland, Australien